metak, vrsta streljiva za vatreno oružje
Metak (sastav), splitski rock-sastav